Різзотто є італійським прізвищем. Це може стосуватися:

 Козімо Різзотто (1893—1963), італійський ас, Перша світова війна
 Плачідо Різзотто (1914—1948), лідер італійської соціалістичної профспілки
 Вінсент М. Різзотто (народився 1931 р.), Американський католицький прелат
 Лаура Різзотто (народився у 1994 році), бразильсько-латвійська співачка

Див. також 
 Ризото